GNU Guix — менеджер пакетов. Он основан на Nix package manager с API-интерфейсами Guile Scheme, и специализируется на предоставлении свободного программного обеспечения.

История 
В ноябре 2012 года, GNU Project объявил первый выпуск GNU Guix, функционального менеджера пакетов на основе Nix package manager, который предоставляет, помимо прочего, API-интерфейсы Guile Scheme. Проект был создан в июне 2012 года Людовиком Куртесом, одним из программистов GNU Guile. 20 августа 2015 года было объявлено, что Guix был портирован для GNU Hurd, являясь для Hurd первым менеджером пакетов.

История версий

Guix System Distribution 
Проект Guix также разрабатывает дистрибутив Guix System Distribution (GuixSD), операционную систему от GNU, которая использует свободное ядро Linux-libre, и init GNU Shepherd.

См. также 
 GNU

Примечания

Ссылки 
 

Программное обеспечение, разработанное в 2013 году
Свободные системы управления пакетами
Свободное программное обеспечение, написанное на Лиспе
Функциональное программирование
Программное обеспечение проекта GNU